Az élőlánc szó a következőkre utalhat:
élőlánc, a tiltakozás egy formája
Élőlánc Magyarországért, párt